Dee kan henvise til flere artikler:

Floder 
 Dee (Aberdeenshire), Skotland, løber fra Cairngorms til Aberdeen
 Dee (Wales), løber fra North Wales og igennem Cheshire i England
 Dee (Cumbria), løber fra grønsen mellem Cumbria og North Yorkshire
 Dee (Galloway), i Dumfries og Galloway, Skotland
 Dee (Irland)
 Dee (Queensland), Australien, en biflod til Dawson
 Dee (Tasmanien), Australien, en biflod til Derwent

Personer

Efternavn 
 Dee, en alternativ stavemåde af det walisiske efternavn Day
 Dee, en romantisisering af adskillige kinesiske efternavn
 Di Renjie (630–700), hertug Wenhui af Liang, embedsmand i Tang-dynastiet
 Arthur Dee (1579–1651), en læg eog kemiker
 Billy Dee, pensioneret afrikansk-amerikansk pornoskuespiller
 Bob Dee (1933–1979), amerikansk fodboldspiller
 Daisy Dee (født 1970), hollandsk sanger, skuespiller og tv-vært
 Dave Dee (1943–2009), engelsk singer-songwriter, musiker, fundraiser og
 Ed Dee (født 1940), amerikansk forfatter
 Frances Dee (1909–2004), amerikansk skuespiller
 Gerry Dee (født 1968), canadisk komiker
 Jack Dee (født 1961), britisk komiker
 Jeff Dee (født 1961), amerikansk kunstner og spildesigner
 Joey Dee (født 1940), amerikansk sanger fra Joey Dee and the Starliters
 John Dee (1527 – 1608 eller 1609), engelsk matermatiker og alkymist
 John Dee (flertydig) for personer med dette navn
 Kiki Dee (født 1947), engelsk sanger
 Kool Moe Dee (født 1962), amerikansk hiphop
 Leo Dee (1931-2004), amerikansk kunstner
 Marvin R. Dee (1917-1977), amerikansk advokat, erhvervsmand og politiker
 Mike Dee, amerikansk sportsdirektør
 Mike Dee (baseball coach) (født 1958), amerikansk college baseballtræner
 Mikkey Dee (født 1963), svensk trommeslager i bandet Motörhead
 Papa Dee (født 1966), svensk rap, ragga og dancehall musiker
 Roger Dee (1914–2004), amerikansk forfatter
 Ruby Dee (1922–2014), Afro-amerikansk skuespiller og aktivist
 Sandra Dee (1942–2005), amerikansk skuespiller
 Simon Dee (1935–2009), britisk tv-interviewer og radio DJ

Fornavn 
 Diminutivt navn for David, almindeligt i Storbritannien og Irland
 Dee Bradley Baker (født 1962), amerikansk stemmeskuespiller
 Dee Brown (flertydig)
 Dee Dowis (1968–2016), amerikansk fodboldspiller
 Dee Dee Myers, først kvindlige pressesekretær i Det Hvide Hus
 Dee Dee Ramone, punkmusiker
 Dee Benson, amerikansk dommer
 Dee Bradley Baker, amerikansk stemmeskuespiller
 Dee Delaney (født 1995), amerikansk fodboldspiller
 Dee Duponte (1910/11–1971), politiker fra Hawaii
 Dee Gordon, amerikansk baseballspiller
 Dee Harvey (1965–2012), amerikansk R&B-sanger
 Dee Hepburn (født 1961), en skottisk skuespiller
 Dee Martin, amerikansk fodboldspiller
 Dee Palmer (*1937), engelsk musiker
 Dee Roscioli, amerikansk skuespiller
 Dee Scarr, scubadykker og miljøforekæmper på Bonaire
 Dee Snider, sanger

Scenenavn eller kælenavn 
 Dee (sanger), canadisk sanger
 Dee (kunstner), svensk sanger og danser
 Dee (kælenavn), liste over person med kælenavnet "Dee"

Fiktive karakterer 
 Judge Dee, semi-fiktiv karakter baseret på Di Renjie, Duke Wenhui af Liang
 Anastasia Dualla eller Dee, karakter fra tv-serien Battlestar Galactica
 Deandra Reynolds, "Sweet Dee" fra tv-serienIt's Always Sunny in Philadelphia
 Dee Dee, Dexters søster i Dexters Laboratorium
 Dee, a secret character in the Darkstalkers fighting game series
 Gandra Dee, karakter i Rip, Rap og Rup på eventyr
 Waddle Dee, karakter i Kirby
 Deema, i den amerikanske tv-serie Bubble Guppies
 Dee Thomas, fra sitcommen What's Happening!!

Som forkortelse 
 Department of the Environment and Energy, Australien
 Dundee railway station, stationskode
 Yuzhno-Kurilsk Mendeleyevo Airport, IATA kode
 Dead-end elimination

Anden brug 
 De'e, en by i Guangxi, Kina
 Dee, en sang på albummey Blizzard of Ozz
 En D-formet elektrode i en cyclotron
 En D-formet ring, en D-ring eller dee-ring
 Bogstavet "D" i alfabetet
 HMS Dee, skib i Royal Navy